Il Collio Goriziano Riesling è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino tendente al dorato.
odore: intenso, delicato, gradevole.
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  333,51  
Gorizia  (1991/92)  426,22  
Gorizia  (1992/93)  723,08  
Gorizia  (1993/94)  491,88  
Gorizia  (1994/95)  439,61  
Gorizia  (1995/96)  403,92  
Gorizia  (1996/97)  413,84

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling